Орландіні () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Андреа Орландіні (1948) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Нікколо Орландіні (1553—1606) — італійський єзуїт, перший історик Ордену єзуїтів.
 П'єрлуїджі Орландіні (*1972) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Родольфо Орландіні (1905—1990) — аргентинський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Італійські прізвища